King’s Quest — эпизодическая компьютерная игра в жанре фэнтезийного квеста, (официально) девятая часть серии King's Quest. Изначально игра разрабатывалась компанией «Telltale Games», с намеченным выходом на , но в дальнейшем компания отказалась от разработки в пользу других проектов. Спустя год, в начале 2014 года, проект подобрала британско-американская компания «The Odd Gentlemen», до этого выпустившая несколько игр для смартфонов. Новый анонс состоялся осенью 2014 года, а первый эпизод (A Knight To Remember) вышел 28 июля 2015 года.

Игра разделена на 5 эпизодов (плюс эпилог). Выход последующих эпизодов продолжался на протяжении 2016 года. Последний эпизод — «Эпилог» — вышел 20 декабря 2016 года.

Сюжет 
Король Грэм теперь стар, и жизнь его близится к концу. Его внучка Гвендолин однажды находит старый дневник Грэма, в котором тот описывал свои приключения. Вместе они садятся и читают его, и одновременно Грэм повествует своей внучке о подвигах былых лет.

Первый эпизод (A Knight To Remember) 
Игра начинается с рассказа Грэма о своём самом первом рыцарском подвиге, когда он спустился в заброшенный колодец в королевстве Давентри для того чтобы добыть Волшебное Зеркало по указу короля (часть сюжета King’s Quest: Quest for the Crown). Грэм натыкается на крошечную дверь на дне колодца, ведующую в пещеру со спящим драконом. Стараясь не разбудить дракона, Грэм добирается до зеркала и отвлекает его. Но дракон вскоре замечает пропажу и кидается за Грэмом. Грэм преодолевает препятствия, попутно создавая их дракону, но в результате тот застаёт Грэма врасплох на дне колодца. Игроку даётся выбор (в качестве последнего выстрела из лука) между тремя объектами: колокол (отвлечь дракона), колесо (освободить крылья дракона от цепей) и глаз самого дракона (ослепить дракона). В дальнейшем этот выбор скажется на концовке эпизода.

Старый Грэм заканчивает на этом свой рассказ и отправляется спать. Гвендолин тем временем встречается со своим кузеном Гартом, юношей, который собирается впервые принять участие в рыцарском турнире. Гвендолин решается тоже участвовать в нём и наутро просит совета у своего деда. Одновременно Грэм вспоминает ещё более ранний эпизод, когда он сам, будучи пареньком, впервые приехал в Давентри для того чтобы поучаствовать в подобном рыцарском турнире. Снова в зависимости от выбора игрока Грэм строит своё повествование первых дней, проведённых в Давентри.

Интерфейс 
Интерфейс игры представляет собой сочетание классического point-and-click, присутствющего в предыдущих частях, и клавиатурного задействования с элементами быстрого реагирования. При передвижении персонажа к объектам используются клавиши (действия для предметов выбираются автоматически), в диалогах, инвентаре, а также при игре от первого лица — кнопки мыши. Больше всего результат похож на движок последних игр от «Telltale Games» (начиная с серии The Walking Dead). В игре присутствуют как логические загадки, так и экшн-моменты (как, например, сценка с побегом от дракона в начале первого эпизода). Более того, сюжет имеет несколько развитий в зависимости от выбора действий и слов главного героя, поэтому один и тот же эпизод можно начать и завершить по-разному (хотя в целом это будет влиять лишь на то, какие второстепенные персонажи помогут Грэму в игре, а какие — нет).

Разработка 
В феврале  представители Telltale Games объявили, что подписали соглашение о перезагрузке серии King's Quest в виде нескольких выпускаемых поэпизодно игр на нескольких платформах, аналогично предыдущей перезагрузке другой классической серии игр-квестов — Monkey Island — в виде игры Tales of Monkey Island. На выставке E3 2011 было сообщено, что игра не будет являться полной перезагрузкой серии; представители студии обращались к Роберте Уильямс и приглашали её присоединиться к разработке новой игры, однако та отказалась, хотя и дала ряд «очень ценных советов». Руководитель разработки Дэйв Гроссман в интервью сайту  подчеркнул: «Мы хотим сделать такую игру, которая вписалась бы в существующий канон, и в которую захотели бы играть поклонники серии».

В мае 2012 года CEO Telltale Games Дэн Коннорс сообщил в интервью сайту Siliconera.com, что разработка King’s Quest затормозилась из-за занятости другими проектами — The Walking Dead: The Game и ; общее видение игры оставлено на усмотрение Дэйва Гроссмена и его группы.

В апреле 2013 года вице-президент Telltale Games Стив Аллисон объявил, что планировавшаяся ранее совместная разработка проекта так и не была начата из-за трудностей с лицензированием, и он не осведомлён о планах Activision на принадлежащую ей теперь франшизу King’s Quest.

Реакция

Примечания

Ссылки 
 
 
 

King’s Quest
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры